Фридонија има више значења:
 Фридонија (Алабама)
 Фридонија (Ајова)
 Фридонија (Аризона)
 Фридонија (Њујорк)
 Фридонија (Висконсин)
 Фридонија (Канзас)
 Фридонија (Кентаки)
 Фридонија (Пенсилванија)
 Фридонија (Северна Дакота)